On the Road Again může být:

 On the Road Again (píseň, Canned Heat) – píseň skupiny Canned Heat (1968)
 On the Road Again (píseň, Willie Nelson) – píseň hudebníka Willieho Nelsona (1980)
 On the Road Again (píseň, Bob Dylan) – píseň hudebníka Boba Dylana (1965)